Шахбединова джамия може да се отнася за две джамии, построени от Шахбедин паша:

 Шахбединова Имарет джамия, джамия в Пловдив, България;
 Шахбединова джамия, джамия в Одрин, Турция.